Maella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Maella (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Maella (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar